Пво может означать:
  — каренские языки:
 Северный пво (Northern Pwo Karen, Phlong)
 Северо-восточный пво (Пхрэ-пво)
 восточный пво
 западный пво

 Пво (пхо; самоназвание пхлоун, поу кайин, мун кайин — «монские карены») — народ

См. также 
 Карены
 ПВО (значения)